John Archibald Wheeler – elméleti fizikus
 Hugh Wheeler (1912-1987) – angol születésű amerikai színműíró, forgatókönyvíró, librettista, költő, műfordító

 Wheeler (Texas) – város Texasban
 Wheeler (Oregon) – város Oregonban